El nombre Gaudencio puede referirse a:

 El nombre propio Gaudencio.
 Flavio Gaudencio, militar romano.
 Gaudencio, hijo de Aecio.
 San Gaudencio de Novara, obispo de Novara.
 San Gaudencio de Brescia, obispo de Brescia.